Єрусалим — власна назва.

 Єрусалим — місто в Ізраїлі.
 Єрусалим (аеропорт)
 Єрусалимське королівство
 Єрусалимський хрест

Фільми 
 Єрусалим (фільм, 1996) — режисера Білле Аугуста.
 Єрусалим (фільм, 2006) — режисера Деніела Фергюсона.
 Єрусалим (фільм, 2013) — режисера Елі Шуракі.
 Єрусалим (фільм, 2015) — режисерів Дорон Пас і Йоав Пас.

Див. також 
 Джерусалем